Malleeheidesluiper
 Vuurstuitheidesluiper